

Cinema 
 Othello – film del 1908 diretto da William V. Ranous
 Othello – film del 1908 diretto da Viggo Larsen
 Othello – film del 1908 diretto da Franz Porten
 Othello – film del 1918 diretto da Max Mack 
 Othello – film del 1920 diretto da Anson Dyer
 Othello – film del 1922 diretto da Dimitri Buchowetzki
 Otello (Othello) – film del 1965 diretto da Patrick Barton, Stuart Burge e John Dexter
 Othello – film del 1995 diretto da Oliver Parker

Fumetto 
 Othello – manga

Giochi 
 Othello – gioco da tavolo

Geografia 
 Othello – città della Contea di Adams, Washington (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Othello – rapper italiano
 Othello – composizione di Antonín Dvořák

Teatro 
 Otello (The Tragedy of Othello, the Moor of Venice) – tragedia di William Shakespeare
 Otello (Othello) – personaggio protagonista dell'omonima tragedia

Televisione 
 Othello – film per la televisione del 1955 diretto da Tony Richardson 
 Othello – film per la televisione del 1990 diretto da Trevor Nunn